El Torneo de Lausanne (oficialmente y por motivos comerciales Ladies Championship Lausanne) es el torneo de tenis profesional de mujeres que se juega actualmente en Lausana, pero se ha jugado en una serie de lugares de Suiza. El evento fue llamado WTA Swiss Open entre 1899-1994, y se juega en canchas de tierra batida al aire libre. El torneo se sometió a un cambio de nombre en 1986, cuando se llamó European Open hasta su interrupción. Formó parte de la asociación de tenis (WTA) Tour. Cuando la WTA introdujo el formato por niveles a su circuito, el evento se trasladó poco a poco, de ser un Nivel V en 1988-1989, un Tier IV de 1990-1992 y un Nivel III por sus años restantes. La WTA anunció que el torneo volvería a Gstaad, hecho que sucedió entre 2016-2018. Actualmente se disputa en Lausana desde 2019.

Dos jugadoras suizas ganaron el evento: Manuela Maleeva (que anteriormente representaba Bulgaria) ganó los singles en 1991, y Christiane Jolissaint, que ganó el dobles en tres ocasiones: 1983, 1984, y 1988. Maleeva tiene el récord, junto con Chris Evert, de más victorias individuales; ambas jugadoras ganaron la prueba en tres ocasiones, y Maleeva subcampena otras tres ocasiones.

Resultado

Individual

Dobles

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Web

Torneo WTA de Gstaad